N2 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN2 (Frans-Guyana), een nationale weg in Frans-Guyana
 RN2 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 2 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar